Dendrophila peut désigner :
 Dendrophila Hodgson, 1837, synonyme de Arborophila Hodgson, 1837 ;
 Dendrophila Lioy, 1864, genre de diptères ;
 Dendrophila Swainson, 1837, genre de sittelles d'abord créé pour Sitta azurea Lesson, 1830.